Edin ist ein bosnischer männlicher Vorname mit der Bedeutung „Glaube, Religion, Autorität“. Der Vorname Edin ist auch in Montenegro bekannt. Außerdem kommt Edin auch als Familienname im skandinavischen Raum vor.

Namensträger

Vorname 

 Edin Bajrić (* 1980), bosnisch-herzegowinischer Künstler
 Edin Dervišhalidović (* 1962), bosnisch-herzegowinischer Sänger und Produzent
 Edin Đulbić (* 1983), australischer Fußballspieler bosnischer Herkunft
 Edin Džeko (* 1986), bosnisch-herzegowinischer Fußballspieler
 Edin Hasanović (* 1992), deutsch-bosnischer Schauspieler

 Edin Junuzović (* 1986), kroatischer Fußballspieler
 Edin Karamazov (* 1965), bosnisch-herzegowinischer Lautenspieler
 Edin Nuredinovski (* 1982), nordmazedonischer Fußballtorwart
 Edin Osmić (* 1978), bosnisch-herzegowinischer Rapper
 Edin Pezerović (* 1973), bosnisch-deutscher Schachspieler
 Edin Salkić (* 1989), österreichischer Fußballspieler bosnischer Herkunft
 Edin Terzić (* 1982), deutsch-kroatischer Fußballspieler und -trainer
 Edin Višća (* 1990), bosnisch-herzegowinischer Fußballspieler

Familienname 
 Anja Hammerseng-Edin (* 1983), norwegische Handballspielerin
 Gro Hammerseng-Edin (* 1980), norwegische Handballspielerin
 Günter Edin (1941–2016), deutscher Komponist
 Johan Edin (* 1987), schwedischer Skilangläufer
 Niklas Edin (* 1985), schwedischer Curler
 Sven Edin, schwedischer Skilangläufer der 1930er-Jahre
 Trygve Edin (1911–1948), norwegischer Skispringer

Künstlername 
 Salah Edin (* 1980), niederländischer Rapper marokkanischer Herkunft
 Edin (Sänger) (* 1985), deutscher Singer-Songwriter

Einzelnachweise 

Männlicher Vorname
Familienname
Bosnischer Personenname